Аффилирование:
 Присоединение предприятия, фирмы к другому, более крупному, родственному предприятию в качестве филиала.
 Воздействие, влияние физического лица на деятельность компании, фирмы.
 Совместная деятельность, поддержка.

См. также 
 Аффилиация